Heringen può riferirsi a:
 Heringen/Helme – città tedesca
 Heringen (Werra) – città tedesca